Магнус Юханссон (; 4 сентября 1973, Линчёпинг, Швеция) — шведский хоккеист, защитник. Чемпион мира 2006 года.

Игровая карьера 
Юханссон начал игровую карьеру в команде своего родного города «Линчёпинг». В 1997 году подписал контракт с клубом «Фрёлунда». Несмотря на его относительно небольшой рост, Юханссон хорошо приспособился к профессиональному хоккею, и в течение следующих шести сезонов превратился в одного из сильнейших защитников в лиге. После победы в чемпионате Швеции с Фрёлундой в 2003 году Юханссон подписал годичный контракт с «Лангнау Тайгерс» из Швейцарии.

В марте 2004 года вернулся в Линчёпинг. Будучи капитаном команды, он вывел свою команду на высокие места: второе место в сезоне 2004/05, полуфинал плей-офф в 2006 году и выход в финал плей-офф в 2007 году.

В июне 2007 Юханссон согласился подписать годичный контракт с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Он сыграл половину сезона за «Ястребов», потом был обменян в «Флорида Пантерс» на выбор в драфте.

24 июля 2008 года подписал контракт с мытищинским «Атлантом».

В апреле 2009 года вернулся в Линчёпинг и вновь был избран капитаном команды.

17 сентября 2011 года Юханссон набрал 394-е очко. Это сделало его самым результативным защитником в истории шведской лиги.

Достижения 
 Чемпион Швеции в составе Фрёлунда (2003)
 Победитель чемпионата мира по хоккею (2006) 
 Серебряный призёр чемпионата мира по хоккею (2003) 
 Бронзовый призёр чемпионата мира по хоккею (2002, 2009, 2010)

Рекорды 
 Наибольшее количество очков, набранных защитником за один сезон (Фрёлунда) - 35 очков в 48 играх, 2001-02
 Наибольшее количество очков, набранных защитником за один сезон (Линчёпинг) - 49 очков в 52 играх, 2009-10
 Наибольшее количество заброшенных шайб защитником за один сезон (Линчёпинг) - 11 голов в 50 играх, 2005-06
 Наибольшее количество результативных передач за сезон (Линчёпинг) - 41 передача в 52 играх, 2009-10
 Наибольшее количество заброшенных шайб защитником в плей-офф (Линчёпинг) - 6 голов, 2009–10

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 
  — профиль на сайте КХЛ

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Линчёпинг»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой